Oea ist: 
 in der antiken Geografie eine Stadt in Libya, heute Tripolis in Libyen

Die Abkürzung OEA steht für:
 O'Neal Airport, ehemaliger Flughafen in Vincennes (Indiana), USA (IATA-Code)
 Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in spanischer, portugiesischer und französischer Sprache
 Orient Thai Airlines, eine thailändische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung